Andrew "Andy" Fiscella (nascido em 25 de Agosto de 1970) é um ator estadunidense conhecido principalmente como o oficial James McCreedy em quarentena e Kewzer Andy em The Final Destination. Ele também apareceu no vídeo da música Why We Thugs de Ice Cube.

Em 2011 Fiscella fez uma participação na série House MD na 7ª temporada.

Ligações externas 

Atores dos Estados Unidos